Het WTA-tennistoernooi van Hamburg (officieel Hamburg European Open) van 2022 vond plaats van zondag 17 tot en met zaterdag 23 juli 2022 in de Duitse stad Hamburg. Het was de twintigste editie van het vrouwen­toernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Hamburg 2022. Er werd gespeeld op de gravelbanen van het stadion Am Rothenbaum.

Op grond van een beslissing van de gezamenlijke internationale tennisbonden speelden deel­neem­sters uit Rusland en Wit-Rusland zonder hun nationale kenmerken.

Enkelspel 
Titelverdedigster Elena Gabriela Ruse was het negende reekshoofd. Zij strandde in de eerste ronde.

De ongeplaatste Bernarda Pera uit de Verenigde Staten won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als eerste geplaatste Estische Anett Kontaveit in twee sets – gedurende het gehele toernooi verloor zij geen enkele set. Pera wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Hamburg op haar naam te schrij­ven. Het was haar tweede WTA-titel, de vorige zes dagen eerder, in Boedapest. Zij won € 26.770 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Maryna Zanevska bereikte de halve finale – daarin verloor zij van de latere winnares.

De Nederlandse Suzan Lamens, die als lucky loser aan het hoofdtoernooi mocht meedoen, kon na haar eerste optreden huiswaarts keren.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Jasmine Paolini en Jil Teichmann hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven.

Het eerste reekshoofd, het Roemeense team Irina Maria Bara en Monica Niculescu, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitge­scha­keld door Miyu Kato en Aldila Sutjiadi.

Het ongeplaatste Amerikaanse duo Sophie Chang en Angela Kulikov won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als derde geplaatste koppel Miyu Kato en Aldila Sutjiadi in de match-tiebreak. Het was voor beiden hun eerste WTA-titel.

De Nederlandse Rosalie van der Hoek speelde samen met Française Estelle Cascino – tijdens hun openings­partij moesten zij de handdoek in de ring gooien, wegens een enkelblessure van Van der Hoek.

Er waren geen Belgische deelneemsters aan het dubbelspeltoernooi.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 
 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Hamburg 2022
Hamburg